La Copa de Brasil 1998 fue la décima edición de la Copa de Brasil, competición nacional organizada por la Confederación Brasileña de Fútbol. Participaron clubes de las primeras divisiones y otros regionales.

El campeón del torneo fue el Palmeiras de la ciudad de São Paulo, después de haber ganado 2-1 al Cruzeiro. El máximo goleador de la copa de Brasil 1998 fue Romário con 7 goles, quien jugaba para el Flamengo.

En el torneo se jugaron 75 partidos y se marcaron 233 goles.

Ronda preliminar 
|- align=center  
| colspan="10"|Estadísticas finales.
|}

Competición 

 Nota: Todos los partidos disputados.

Campeón 
Palmeiras1.º título

Véase también 

 Copa de Brasil de Fútbol Femenino
 Campeonatos estatales de fútbol de Brasil

Notas y referencias

Bibliografía 
 Enciclopédia do Futebol Brasileiro, Volume 2 - Lance, Río de Janeiro: Aretê Editorial S/A, 2001.

Bibliografía adicional

Enlaces externos 

 ESTADÍSTICAS Ceroacero.es

1998
Fútbol en 1998
Brasil en 1998